ACC může být:

ACC 
 Akuzativ – 4. pád
 Atlantic Coast Conference
 American College of Cardiology – Vysoká škola kardiologie v Washingtonu
 Air Combat Command – americké letectvo
 Association of Corporate Counsel
 American Chemistry Council – Americká rada chemie
 ACC Limited – největší výrobce cementu v Indii
 ACCBank – irská komerční banka
 Asia Cement Corporation – výrobce cementu na Tchaj-wanu
 ACC Long – šumivý lék proti kašli
 Achi (jazyk) – mayský jazyk v Guatemale (ISO 639-3 kód ACC)
 Adobe Creative Cloud

Externí odkazy